Marko Ferlež, slovenski hokejist, * 4. julij 1985, Ljubljana.

Ferlež je kariero začel pri klubu MARC Interieri v sezoni 2001/02, v sezonah 2003/04 in 2004/05 je igral na Češkem, nato pa še za HDD ZM Olimpija, HD HS Olimpija, HK Slavija ter od sredine sezone 2007/09 za HDK Maribor. Z Olimpijo je v sezoni 2006/07 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu U18 D1 2003 in Svetovnem mladinskem prvenstvu D1 2005.

Pregled kariere

|-
| MARC Interieri
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| -1
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Ústí
| Češka ml. liga
| 03/04
|
| 40
| 1
| 7
| 8
| -4
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HC Slezan Opava
| Češka ml. liga
| 04/05
|
| 37
| 7
| 6
| 13
| -26
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Šumperk
| Češka 3. liga
| 04/05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 9
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 12
| 1
| 3
| 4
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 16
| 1
| 0
| 1
| +2
| 12
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 18
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 23
| 5
| 4
| 9
|
| 36
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Slavija
| rowspan=2|Slovenska liga
| rowspan=2|07/08
|
| 19
| 4
| 13
| 17
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
|
| 8
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 34
| 19
| 24
| 43
|
| 89
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 16
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 25
| 14
| 17
| 31
|
| 44
|
| 6
| 3
| 7
| 10
|
| 31
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
| 3
| 3
| 5
| 8
|
| 4
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 27
| 12
| 14
| 26
|
| 63
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 26
| 16
| 17
| 33
|
| 40
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 14
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 4
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |306
| bgcolor="#7FFF00" |87
| bgcolor="#7FFF00" |46
| bgcolor="#7FFF00" |121
| bgcolor="#7FFF00" |-28
| bgcolor="#7FFF00" |208
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |46
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |25
| bgcolor="#7FFF00" |39
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |95
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HC Slezan Opava
Hokejisti HC Šumperk
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HDK Maribor
Ljubljanski športniki